Звёздные войны (главная тема) () - музыкальная тема, написанная и исполненная Джоном Уильямсом. Это главная музыкальная тема «Звёздных войн», а также считается основным лейтмотивом Люка Скайуокера, главного героя оригинальной трилогии Звёздных войн. Оригинальная звукозапись 1977 года была исполнена Лондонским симфоническим оркестром. Трек стал хитом в Соединенных Штатах (№ 10) и Канаде (№ 13) осенью того года. Композиция опирается на музыку Эриха Вольфганга Корнгольда к фильму 1942 года «».

На стороне Б находится музыка Cantina Band.

Главная тема Звёздных войн была второй из двух хитов с участием музыки из Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда. Диско-версия  «» заняла первое место одновременно с чартом оригинальной музыкальной версии фильма Уильямса.

Чарты

Еженедельные чарты

Чарты в конце года

Версия Патрика Глисона 
Главная тема «Звёздных войн» была исполнена Патриком Глисоном через месяц после выхода выступления Лондонского симфонического оркестра. Его версия была выпущена во Франции.

Примечания

Ссылки 

 

Музыка «Звёздных войн»
Синглы 1977 года
Музыкальные произведения 1977 года
Произведения для симфонического оркестра
Инструментальная музыка